Гре́гори (Грег) Ма́колей (; ) — канадский кёрлингист, чемпион мира.

Играл на позиции четвёртого. Был скипом команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 На  получил Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство».

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу